Megara, grad u Grčkoj
 Megara (pećina kod Hadžića), pećina u BiH
 Megara (pećina kod Sokoca), pećina u BiH
 Megara (pećina u Srbiji), pećina u Srbiji